Ibrahim Sangaré est un nom pouvant désigner:

 Ibrahim Sangaré (né en 1994), footballeur français 
 Ibrahim Sangaré (né en 1997), footballeur ivoirien

Voir aussi 
 

Sangaré, Ibrahim